HMS Abdiel (1915), Britse marineschip gedoopt in 1915, verkocht voor sloop in 1936.
 HMS Abdiel (1941) (M39), Britse marineschip gedoopt in 1940, op een mijn gelopen in 1943.
 HMS Abdiel (N21), Britse marineschip gedoopt in 1967, afgebroken in 1988.